Boël (geslacht)
 Pol-Clovis Boël